Pching-ťiang může být:

 Pching-ťiang (Chu-nan) – okres v městské prefektuře Jüe-jang v provincii Chu-nan;
 Pching-ťiang (Ťiang-su) – bývalý městský obvod v městské prefektuře Su-čou v provincii Ťiang-su, roku 2012 s dvěma dalšími obvody sloučený do obvodu Ku-su.